Zjazdowa Turnia – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Zjazdowa Turnia – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej